Петунин — фамилия; имеет женскую форму Петунина.
 Петунин, Иван Анисимович (1915—1974) — советский военный деятель, подполковник.
 Петунин, Иван Витальевич (Walkie; 1995—2022) — российский хип-хоп-исполнитель и баттл-рэпер.
 Петунин, Николай Иванович (1900—1955) — советский военачальник, полковник.
 Петунин, Олег Викторович (род. 1964) — российский биолог, учитель МБОУ школа 32 г. Прокопьевска Кемеровской области.
 Петунин, Юрий Иванович (1937—2011) — советский математик.